El término Bareta puede referirse a:

Bareta (ciudad), ciudad de la India en el distrito de Mansa, estado de Punyab.

Bareta (película), película chilena del año 2014.

Cannabis sativa, conocida en español como mariguana o marihuana, hierba, bareta, cáñamo, moño y chusca entre otros.

Mollendo, playa fue creada por la gente que "abrió un pedacito de mar entre albatros y las rocas".